De Premijer liga Bosne i Hercegovine (Nederlands: Premier League Bosnië en Herzegovina) is de hoogste handbalcompetitie van Bosnië en Herzegovina.

Heren

Regionale kampioenschap 
De Premijer liga bestaat vanaf 2001. Tot dat jaar waren er in Bosnië drie verschillende federaties en kampioenschappen. De EHF erkende alleen dat van de officiële handbalfederatie van Bosnië en Herzegovina wat gevestigd is in Sarajevo.

In de jaren 1998 en 1999 werden er play-offs gehouden, met teams die strijden vanuit de Federatie in Sarajevo en de Handbalfederatie in Herceg-Bosna. In 2001namen clubs uit de Servische Republiek deel van aan de play-offs, en voor het eerst na de Bosnische Burgeroorlog, concurreerden clubs uit heel Bosnië en Herzegovina met elkaar. Helaas, volgend jaar, in 2001 weigerden clubs uit Servische Republiek om te spelen, en daarom werden play-offs niet gespeeld. Pas in 2002 kwam er een einde aan deze stijl van Bosnisch handbal. In 2001 begon de Premijer liga.

Premijer liga 
2001–2002 HRK Izviđač
2002–2003 Bosna Sarajevo
2003–2004 HRK Izviđač
2004–2005 HRK Izviđač
2005–2006 Bosna Sarajevo
2006–2007 Bosna Sarajevo
2007–2008 Bosna Sarajevo
2008–2009 Bosna Sarajevo
2009–2010 Bosna Sarajevo
2010–2011 Bosna Sarajevo
2011–2012 Sloga Doboj
2012–2013 Borac Banja Luka
2013–2014 Borac Banja Luka
2014–2015 Borac Banja Luka
2015–2016 HRK Izviđač
2016–2017 Borac Banja Luka
2017–2018 HRK Izviđač
2018–2019 HRK Izviđač
2019–2020 Borac Banja Luka

Statistieken

Dames

Regionale kampioenschappen

Premijer liga

Externe link 
 Website van de RSBiH

Handbalcompetitie
Handbal in Bosnië en Herzegovina
Bosnische handbalcompetitie